Popper se poate referi la:

 Julius Popper (1857 - 1893), inginer, cartograf și explorator român de etnie evreiască
 Karl Popper (1902 - 1994), filozof englez de origine austriacă, considerat unul din cei mai mari filozofi ai științei din secolul al XX-lea

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești